De Tsjecho-Slowaakse regering stelde na de Eerste Wereldoorlog en op 20 december 1940 een Oorlogskruis (Tsjechisch: Československý válečný kříž) in. De kruisen zijn verleend voor dapperheid.

Het Oorlogskruis 1914 - 1918 wordt aan een rood lint met acht smalle witte strepen gedragen.

Het Oorlogskruis 1940 is een bronzen Grieks kruis met romboïde uiteinden. Op een centraal geplaatst schildje staat de Boheemse leeuw. Op de keerzijde zijn de wapens van de landsdelen, Bohemen, Moravië, Silezië, Slowakije en Carpathië en het jaartal 1939 afgebeeld. Het lint is blauw-wit-rood gestreept.

De Oorlogskruizen in andere landen, waaronder Frankrijk en Tsjecho-Slowakije zijn onder "Oorlogskruis" verzameld.

Externe links 
 Lint uit 1918 op www.medals.org.uk
 Kruis uit 1940 op www.medals.org.uk

Onderscheiding in Tsjecho-Slowakije